Nicolás Suárez, Boliviaans provincie
Nicolás Suárez Vaca (1978), Boliviaans voetballer